Ро́за Ма́рковна Ио́ффе (1907, Витебск — 4 апреля 1966, Москва) — радиорежиссёр, редактор и постановщица популярных радиопрограмм и радиоспектаклей, создательница понятия «радиотеатр». Первой применила так называемый «приём Буратино» — ускорение или замедление хода магнитофонной плёнки для создания эффекта детского или, наоборот, «медвежьего» голоса.

Биография 
Роза Иоффе родилась в Витебске (в то время Витебская губерния) в многодетной семье столяра-краснодеревщика. Около 1919 года семья переехала в Москву. Иоффе окончила Государственные курсы чтения и речи Василия Серёжникова в конце 1927 года. Руководила кружком художественной самодеятельности при школе № 22 Сокольнического района, и после удачного выступления учеников на радио её пригласили вести на детском радиовещании Студию юных чтецов. Так в 1930 год у Роза Иоффе стала одним из первых профессиональных режиссёров радиовещания. Своим учителем Роза Марковна считала Осипа Наумовича Абдулова.

Воспитала множество радиоартистов, научив их работать у микрофона: Марию Бабанову, Николая Литвинова, Юрия Пузырёва, Алексея Консовского, Елену Фадееву, Валентину Сперантову, Зинаиду Бокареву, Вячеслава Дугина, Ростислава Плятта.

С Иоффе на радио работала Ольга Трацевская. Позже она создала радиопередачу о Розе Марковне.

Иоффе работала на Всесоюзном радио почти всю жизнь, однако в 1948 году ей пришлось её покинуть во время гонений на евреев и в связи с арестом брата, а в начале 1960-х её уволили «за профнепригодность».

Умерла 4 апреля 1966 года. Похоронена на Введенском кладбище Москвы.

Семья 
 Муж — А. А. Иоффе.
 Брат — Меер Маркович Иоффе (1895—1960, Рига), театральный художник ГОСЕТа.

Творчество 
С 1932 года Роза Иоффе стала работать на радио как режиссёр в художественном радиовещании для детей, возникшем по её инициативе. Первые записи Розы Иоффе на радио в качестве режиссёра или сорежиссёра датированы началом 1930-х годов. Среди наиболее известных работ: «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1949 год, по сказке А. Н. Толстого).

В её радиотруппе были такие актёры, как Наталья Львова, Всеволод Якут, Фаина Раневская, Юрий Яковлев, Вера Васильева, Борис Толмазов, Алексей Грибов, Зиновий Гердт.

Роза Иоффе начинала с передач для дошкольников: «Маша-растеряша» и «Горошина», с игры «Петрушкина почта». Затем она стала создавать радиопостановки: «Хозяйка медной горы» по сказам Павла Бажова, «Часы» по повести Ивана Тургенева, «Три мушкетёра» по роману Александра Дюма, «Дашино письмо» по роману Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам»… В «датах и фактах» радиовещания за 27.XI.1949 год есть такая запись:
Новым словом в расширении выразительных средств радио стала передача по сказке Алексея Николаевича Толстого «Буратино». Весь радиоспектакль был сыгран одним актёром — Николаем Владимировичем Литвиновым. Режиссёр передачи Роза Марковна Иоффе, записывая нормальный человеческий голос на медленно движущейся плёнке магнитофона, а затем пуская её с обычной скоростью, добилась «сказочного», своеобразно звучащего голоса деревянного человечка Буратино.

Николай Литвинов исполнял все роли — и Папы Карло, и Буратино, и всех прочих обитателей сказки. Применённый режиссёром приём «наложения» помог одному артисту не только изобразить шум целой толпы, но и петь разными голосами дуэтом, квартетом.

Всего было поставлено около 200 радиоспектаклей.

Работа на радио 
 «Воробьишко» (1937 год, по рассказу А. Горького в исполнении С. Гиацинтовой)
 «Петрушкина почта» (до 1940 года)
 «Исполняются все желания» (до 1940 года)
 «Клаша Сапожкова» (1940 год, по повести А. Голубевой)
 «Оле Лукойе» (1945 год, по сказке Г. Х. Андерсена)
 «Орест Кипренский» (конец 1940-х)
 «Приключения Буратино» (1949 год, по повести-сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»)
 «Детство Никиты» (1950 год, по одноименной повести А. Н. Толстого)
 «Звёздный мальчик» (1950 год, по сказке О. Уайльда «Мальчик-звезда»)
 «Пушкинский вальс» (1950 год, инсценировка С. Богомазова)
 «Жан-Кристоф» (1957 год, по роману Р. Роллана)
 «Певцы» (1950 год, по рассказу И. Тургенева), исп. А. Грибов
 «Анютины глазки» (конец 1950-х)
 «Городской романс» (конец 1950-х)
 «Два вечера» (конец 1950-х)
 «Дети дяди Тома» (конец 1950-х, по одноимённой книге рассказов Ричарда Райта)
 «Мост» (конец 1950-х)
 «Пошехонская старина» (конец 1950-х, по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина)
 «Портрет» (конец 1950-х)
 «Продолжение легенды» (конец 1950-х)
 «Случай на границе» (конец 1950-х)
 «Тамань» (конец 1950-х, по одноимённой повести из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)
 «Ци Бай-Ши» (конец 1950-х)
 «Школа» (конец 1950-х, по повести А. Гайдара)
 «Ясный берег» (конец 1950-х, по повести Веры Пановой)
 «Маленький принц» (1961 год, по сказке А. де Сент-Экзюпери)
 «Что сказал Кутузов» (1961 год, по рассказу М. Слуцкиса)
 «Сказка о Военной тайне» (1964 год, по сказке А. Гайдара)
 «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (1968 год, по сказке С. Лагерлёф
 «Городок в табакерке» (1948 год, по сказке В. Одоевского)
 «Белый пудель» (1946 год, по рассказу А. Куприна)
 «Малахитовая шкатулка» (1959 год, по сказке П. Бажова)
 «Чёрная курица, или Подземные жители» (1946 год, по сказке Антония Погорельского)
 «Трое в одной лодке» (по повести Дж. Джерома)
 «Майская ночь» (1950 год, по повести Н. Гоголя)
 «Хозяйка медной горы» (1948 год, по сказам П. Бажова)
 «Нос» (1951 год, по повести Н. Гоголя)
 «Каштанка» (1943 год, по повести А. Чехова)
 «Мальчик с лесного берега» (1962 год, по рассказу Дж. Олдриджа)
 «Мартин Чезлвит уезжает в Америку» (1955 год, по роману Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита»)
 «Часы» (1958 год, по рассказу И. Тургенева)
 «Три мушкетёра» (1960 год, по роману А. Дюма)
 «Дэвид Копперфилд» (1946 год, по роману Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»)
 «Ванина Ванини» (1955 год, по новелле Стендаля)
 «Бурмистр» (1951 год, по рассказу И. Тургенева)

Работа в театре 
 Б. Шоу «Ученик дьявола» (1957 год, мелодрама в 3-х действиях, перевод И. Рубинштейна. С участием Е. П. Леонова, композитор — А. А. Муравлёв. Московский драматический театр имени К. С. Станиславского)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Роза Иоффе. В славе и в горестях: из дневников 1942—1966 годов. Подготовка текста и комментарии Р. Р. Гордина. Кишинёв: Pontos, 2001.

Ссылки 
 Документы РГАЛИ. Фонд Иоффе Роза Марковна (1907—1966) — режиссёр радиотеатра
 Радиоспектакли
 Аудиотеатр. Каталог аудиоспектаклей
 Станислав Анисимов. Хозяйки советского эфира, «Вечерняя Москва» 2 марта 2016

Похороненные на Введенском кладбище